Mercanton est un nom de famille porté entre autres par :

 Louis Mercanton (1879-1932), réalisateur, scénariste et acteur français ;
 
Jacques Mercanton (1910-1996) , écrivain et enseignant suisse ;
Jacques Mercanton (1909-1997), directeur de la photographie français ;  
 Jean Mercanton (1920-1947), acteur français,  fils de Louis Mercanton ;
 Paul-Louis Mercanton, (1876-1963), glaciologue et physicien suisse;
 Victoria Mercanton, monteuse et réalisatrice française.
 Isabelle (Poussine) Mercanton (décédée) fille de Jean Mercanton, petite-fille de Louis. Actrice française.
 Roger Mercanton (1908-2007), journaliste, cinéaste, monteur français (époux de Victoria).